— девиз правления (нэнго) японского императора Тёкэя из южной династии, использовавшийся с 1370 по 1372 год.

В Северном Дворе в этот период правил император Го-Энъю с нэнго Оан (1368—1375).

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 24-й день 7-й луны 25-го года Сёхэй (по юлианскому календарю — 16 августа 1370).
 1-й день 4-й луны 3-го года Кэнтоку (по юлианскому календарю — 4 мая 1372).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 2-го цзюаня классического древнекитайского сочинения «Вэньсюань»:「建至徳以創洪業」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1371 год (2-й год Кэнтоку) — сёгунский военачальник Хосокава Ёриюки попытался взять резиденцию императора Южного Двора, но был отбит Вада Масатакэ;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

Примечания

Литература